

Geografie
Curtis (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Curtis (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska

Personen met de naam Curtis
William Curtis (1746-1799), Brits botanicus en entomoloog, naamgever van Curtis's Botanical Magazine
John Curtis (entomoloog) (1791-1862), Brits entomoloog en illustrator
John Curtis (uitvinder) (1827), uitvinder van kauwgom
Charles Curtis (1860-1936), Amerikaans politicus
Charles Curtis (botanicus), (1853-1928), een Brits botanicus en plantenverzamelaar
Heber Curtis (1872-1942), Amerikaans astronoom
Curtis LeMay (1906-1990), Amerikaans generaal
Tony Curtis (1925), Amerikaans acteur, vader van Jamie Lee
Betty Curtis, pseudoniem van Roberta Corti (1936-2006), Italiaanse zangeres
Curtis Mayfield (1942-1999), Amerikaans muzikant
William J.R. Curtis (1948), Britse architectuurhistoricus en -theoreticus.
Curtis Strange (1955), Amerikaans golfer
Ian Curtis (1956-1980), Engels zanger van Joy Division
Deborah Curtis (1956), weduwe van Ian
Richard Curtis (1956), Engels scenarioschrijver van komedies 
Jamie Lee Curtis (1958), Amerikaans actrice
Curtis Fleming (1968), Brits voetballer
Curtis Jackson (50 Cent) (1975), Amerikaans hiphopartiest
Daniel Curtis Lee (1991), Amerikaans acteur

Diversen
Curtis (hofstelsel), een vroenhof, de centrale hoeve in het hofstelsel
Curtis (plaats), vroegere aanduiding voor een plaats die geen stad genoemd kon worden
Curtis (album), muziekalbum van de rapper 50 Cent
Sofia Curtis, personage uit de CBS televisieserie CSI: Crime Scene Investigation, gespeeld door Louise Lombard.